Le tournoi de tennis de Ningbo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2014, classée en catégorie WTA 125, se dispute du  au .

Magda Linette remporte le simple dames. En finale, elle bat Wang Qiang, décrochant à cette occasion le  de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Arina Rodionova et Olga Savchuk.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Ningbo
 Saison 2014 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2014
Ningbo
Tennis en Chine en 2014
Tennis en octobre 2014
Tennis en novembre 2014